Basilica di Sant'Agostino – chiesa di Annaba
 Basilica di Sant'Agostino – chiesa di Milano
 Basilica di Sant'Agostino alla Zecca – chiesa di Napoli
 Basilica di Sant'Agostino – chiesa di Rieti
 Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio – chiesa di Roma